Кайрат Ерденович Ме́тов, более известный зрительской аудитории как Кай Ме́тов (род. 19 сентября 1964, Караганда) — советский и российский автор-исполнитель, певец, композитор; заслуженный артист РФ (2015).

Биография 

Родился 19 сентября 1964 года в Караганде, куда по распределению после университета был направлен его отец. Вскоре семья переехала в Алма-Ату, где Метов, имея абсолютный музыкальный слух, поступил в республиканскую музыкальную школу по классу скрипки. После побед на республиканских детских музыкальных конкурсах продолжил учёбу в Центральной Музыкальной Школе при Московской государственной консерватории, где получил средне-специальное образование (1982). В течение двух лет проходил службу в бригаде охраны Министерства обороны (1982—1984), где в свободное время был сначала активным участником, а затем музыкальным руководителем ВИА «Молодость».

После окончания службы приступил к творческой деятельности в качестве солиста-инструменталиста, работая в различных музыкальных коллективах (первое место работы — Тамбовская областная филармония). Параллельно он приобретает опыт работы звукорежиссёром и аранжировщиком.

В 1991 году Метов записал свои первые песни («Мама! Я хочу быть пионером», «Битое стекло»). С этого момента у него началась сольная карьера автора-исполнителя. В 1993 году вышел дебютный альбом «Position № 2» с одноимённым хитом, который стал визитной карточкой певца. Успех закрепил следующий альбом с хитом «Вспомни меня». С тех пор артист стал много гастролировать.

Имеет высшее юридическое образование (РГСУ, 2003). В 2013 году окончил ГИТИС по специальности актёр драматического театра и кино.

В 2003 году Кай Метов написал песню «Роза чайная» для дуэта Маши Распутиной и Филиппа Киркорова, ставшую популярной.

В декабре 2015 года компания United Music Group выпустила на CD и LP альбом лучших песен Кая Метова за 1993—2015 гг. в новом звучании «Лучшие хиты», а также сингл «Давай, вставай!» (муз. и сл. К. Метов).

Семья 

 Отец — Ерден Метов
 Мать — Светлана Метова

Личная жизнь 
С женой Натальей познакомился через год после увольнения в запас из армии (развелись в 1990 году).

Дети 
 Дочь Кристина (род. 1987) — балерина, хореограф.
 Дочь Анастасия (род. 1996) — студентка (по сост. на 2015 год).
 Сын Рик (род. 1998).

Дискография

Студийные альбомы 
 1993 — «Position № 2»
 1995 — «Снег моей души»
 1996 — «Тебя со мною рядом нет»
 1997 — «Где-то далеко идут дожди»
 2004 — «Слишком близко, почти рядом»
 2009 — «Что б ты делала, родная, если б не было меня»
 2013 — «Для тебя и о тебе»
 2014 — «Особенности национальной маршрутки»
 2017 — «Негромко о сокровенном»
 2017 — «Лови момент»

Сборники 
 1995 — «Вспомни меня»
 1998 — «Мне хорошо с тобой»
 1998 — «Новые и лучшие песни»
 2002 — «Ты решила так сама»
 2003 — «Лучшие песни»
 2008 — «Воспитательный процесс»
 2009 — «The best»
 2015 — «Лучшие хиты»

Клипы 

 1994 — «Position 2»
 1996 — «Тебя со мною рядом нет»
 1997 — «Где-то далеко идут дожди»
 1997 — «Дай же мне… счастья глоток»
 1998 — «На сердце грусть»
 1998 — «Больше никогда»
 2011 — «Ты изменила… жизнь мою»
 2013 — «Дороги, дороги»
 2018 — «Меня накрыло волной»

Телевидение 

 Телесериал «След» — серия «Непорочное насилие», Семен Ковин, отец Егора Ковина.
 Телесериал «ОСА» — 13 серия «Любовь до гроба», Петр Ильич Краснов, врач-психиатр.
 Телесериал «Ресторан по понятиям» — 8 серия первого сезона, камео.

Примечания

Ссылки 
 
 Кай Метов — Член Совета Директоров ООО «НаноДерм-профи»
 О творчестве Кая Метова

Поп-музыканты России
Певцы и певицы России
Выпускники Центральной музыкальной школы
Выпускники Российского государственного социального университета
Выпускники актёрского факультета ГИТИСа
Артисты, известные под псевдонимами